Павел Николаевич Штейнберг (1867—1942) — профессор Петроградского агрономического института, автор книг по садоводству и огородничеству.

Биография 
До 1917 года был редактором журнала «Прогрессивное садоводство и огородничество».

С 1919 года — профессор Петроградского (Ленинградского) сельскохозяйственного института (ныне Санкт-Петербургского государственного аграрного университета). С 1922 по 1929 год — первый заведующий кафедрой овощеводства этого института, читал курс овощеводства открытого и защищённого грунта.
Доктор сельскохозяйственных наук, известный учёный, эрудит и энциклопедист.

Написал множество статей и составил свыше ста пятидесяти книг, по которым учились миллионы земледельцев.

Павел Николаевич Штейнберг поддерживал дружеские отношения с известными современниками: П. П. Сойкиным, А. Н. Толстым, В. Я. Шишковым, Я. И. Перельманом.

Библиография

См. также 
 История Санкт-Петербургского государственного аграрного университета

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20101224052408/http://spbgau.ru/museum/istoriya_vuza
 Царскосельская газета № 2 (9907) 20 января 2011 года